Игорь Кобзев: